Heinrich-Lübke-Haus steht für:
 Heinrich-Lübke-Haus (Möhnesee), katholische Bildungsstätte
 Heinrich-Lübke-Haus (Sundern), Museum und Gedenkstätte

Siehe auch:
 Heinrich-Lübke-Gedenkzimmer
 Heinrich-Lübke-Siedlung